Rádio Paiaiá é uma emissora de rádio brasileira concessionada e sediada em Saúde, Bahia. Opera na frequência de 101.9 MHz em FM e cobre com certa facilidade as regiões metropolitana de Senhor do Bonfim e Jacobina.

Ligações externas 

 

Estações de rádio fundadas em 1985
Estações de rádio da Bahia